Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2015—2016 — 31-ий сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Втретє чемпіонський титул здобув клуб «Тре Пенне».

Учасники

Регулярний сезон

Група А

Група B 

Позначення:

Плей-оф

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|4 травня 2016

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|7 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|9 травня 2016

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|13 травня 2016

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|17 травня 2016

|}

Півфінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 травня 2016

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 травня 2016

|}

Бомбардир 
  Марко Мартіні (Ла Фіоріта) — 19 м'ячів.

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино з футболу 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2015—2016
Сан-Марино
Сан-Марино